Die Communauté de communes Moselle et Madon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 11. August 1965 gegründet und umfasst 19 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Neuves-Maisons.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Moselle et Madon
Gegründet 1965